Basissatz bezeichnet 
 einen empirischen Beobachtungssatz, siehe Beobachtungssatz
 einen mathematischen Satz aus der algebraischen Geometrie, siehe Hilbertscher Basissatz
 in der Theoretischen Chemie und der Molekülphysik eine Linearkombination von Funktionen, die ein Molekülorbital approximieren, siehe Basissatz (Chemie)
 eine vorangestellte Überblicksinformation bei der strukturierten Textwiedergabe.
 Die Kurzform von Basiszinssatz